Теопанзолко има више значења:

 Теопанзолко (Наупан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теопанзолко (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику